W drugim tygodniu fazy grupowej Ligi Narodów 2018 odbyły się mecze w ramach turniejów w: Argentynie (San Juan), Bułgarii (Sofia), Brazylii (Goiânia) oraz Polsce (Łódź). Spotkania rozgrywane były w dniach 1-3 czerwca.

Liderem po drugim tygodniu pozostała reprezentacja Polski.

Rozkład drużyn w poszczególnych turniejach 
Poniżej przedstawione zostało zestawienie drużyn w poszczególnych turniejach rozegranych w drugim tygodniu Ligi Narodów.

Turniej 5

Tabela

Australia – Rosja

Bułgaria – Serbia

Rosja – Serbia

Bułgaria – Australia

Serbia – Australia

Bułgaria – Rosja

Turniej 6

Tabela

Japonia – Stany Zjednoczone

Brazylia – Korea Południowa

Brazylia – Japonia

Korea Południowa – Stany Zjednoczone

Korea Południowa – Japonia

Brazylia – Stany Zjednoczone

Turniej 7

Tabela

Kanada – Włochy

Argentyna – Iran

Iran – Włochy

Argentyna – Kanada

Iran – Kanada

Argentyna – Włochy

Turniej 8

Tabela

Polska – Francja

Chiny – Niemcy

Polska – Chiny

Niemcy – Francja

Polska – Niemcy

Francja – Chiny

Tabela po 2. tygodniu

Przypisy

Bibliografia 
 

Liga Narodów w Piłce Siatkowej Mężczyzn 2018